William Stickney ist der Name folgender Personen:

* William Stickney (Golfspieler) (1877–1944), US-amerikanischer Golfspieler
 William W. Stickney (1853–1932), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Vermont